De Wereldbeker driebanden is een serie internationale toernooien in het carambolebiljart, die sinds 1986 elk jaar tussen drie en tien keer wordt georganiseerd. Dat gebeurde voor het eerst door de Billiards World Cup Association (BWA).

Toernooistatistieken  
 Het moyenne (MY) heeft altijd betrekking op het gehele toernooi.
Legenda

Opmerkingen
*1 Peter de Backer werd gediskwalificeerd wegens een positieve dopingtest in de halve finales.

Winnaars van de wereldbeker 

Bekijk notes
 *1 Werden benoemd op hetzelfde moment van de UMB wereldkampioen.
 *2 Geen prijsuitreiking omdat er te weinig toernooien zijn gespeeld.

Individuele wereldbeker winnaar (minstens twee overwinningen) 

Carambolebiljartwedstrijd
Driebanden
D